Plusieurs localités possèdent une rue Moncey. On peut citer :
 rue Moncey, voie du  de Lyon, en France ;
 rue Moncey, voie du  de Paris, en France ;
 rue Moncey, ancien nom de la rue Dautancourt, voie   de Paris.